4-й розыгрыш Кубка СССР состоялся в июле-сентябре 1939 года. Обладателем Кубка второй раз подряд стал московский «Спартак».

В финальных соревнованиях кубка СССР участвовало 49 команд: 14 команд группы «А», 23 команд группы «Б» и 12 команд обладателей кубков союзных республик и города Москвы.

Список команд обладателей кубков в союзных республиках:
 Белорусская ССР — Инфизкульт (Минск)
 Украинская ССР — Авангард (Краматорск)
 В Грузинской ССР — кубок Республики в 1939 году не разыгрывался,
 в кубке СССР от Грузии выступала чемпион Грузинской ССР — Наука (Тбилиси)
 Армянская ССР — Динамо (Ленинакан)
 Азербайджанская ССР — Локомотив (Баку)
 Казахская ССР — Динамо (Алма-Ата)
 Узбекская ССР — Динамо (Ташкент)
 Киргизская ССР — Динамо (Фрунзе)
 Таджикская ССР — Динамо (Сталинабад)
 Туркменская ССР — Динамо (Ашхабад)
 РСФСР — Динамо (Воронеж)
 г. Москва — Спартак-2

1/32 финала

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Переигровка 
Руководство «Динамо» (Тбилиси) опротестовало результат матча, посчитав, что после удара Протасова защитник Шавгулидзе выбил мяч с линии ворот, и гол был засчитан неверно. Первоначально протест был отклонён, и 12 сентября был сыгран финальный матч. Неожиданно через несколько дней было принято решение всё-таки переиграть полуфинальный матч 30 сентября. В повторном матче вновь победил «Спартак», финальный матч решили не переигрывать.

Финал

Примечания

Ссылки 
 Информация и протоколы о кубке СССР 1939 года
 Результаты на WildStat.ru
  и На сайте КЛИСФ (архивные страницы)
 Протоколы матчей кубка СССР
 На сайте RSSSF

Кубок СССР по футболу
Футбол в СССР в 1939 году